Горетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Горетти, Витторио (род. 1939) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Горетти, Мария (1890-1902) — святая Римско-Католической Церкви.